Myklebust est un patronyme norvégien porté notamment par :

 Egil Myklebust (né en 1942), avocat et homme d'affaires norvégien ;
 Gaute Myklebust (né en 1979), athlète norvégien spécialiste du lancer du disque ;
 Ragnhild Myklebust (née en 1943), skieuse norvégienne.

Homonymie de patronyme norvégien